Прову́лок Лобаче́вського — назва провулків у дяких населених пунктах України та Росії.

Провулок Лобачевського — провулок у місті Київ.
 Провулок Лобачевського — провулок у місті Одеса.
 Провулок Лобачевського — провулок у місті Первомайськ Миколаївської області.
 Провулок Лобачевського — провулок у місті Чистякове Донецької області.

Провулок Лобачевського — провулок у місті Астрахань.
 Провулок Лобачевського — провулок у місті Тюмень.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки